HPN steht als Abkürzung für:
 HPN, bayerischer Motorradhersteller
 Hydroxypivalinsäureneopentylglycolester
 Flughafen Westchester County (IATA-Code)
 Woiwodschaft Pommern, Polen, Polizeikennzeichen

Abkürzung